Кубок Англии 1951/1952 — 71-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Пятый раз в своей истории победу в турнире одержал «Ньюкасл Юнайтед», обыграв в финале на «Уэмбли» «Арсенал» со счётом 1:0. Эта победа в Кубке Англии стала  для «сорок» второй подряд.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 24 ноября 1951 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 15 декабря 1951 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 12 января 1952 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 2 февраля 1952 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 23 февраля 1952 года.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли 8 марта 1952 года.

Полуфиналы

Переигровка

Переигровка

Финал 

Финал 1952 года прошёл 3 мая на «Уэмбли». «Ньюкасл Юнайтед», защищавшие трофей, и лондонский «Арсенал». «Ньюкасл» выиграл благодаря голу Хорхе Робледо на 84-й минуте.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФА TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1951/52 на rsssf.com
 Сезон Кубка ФА 1951/52 на Soccerbase.com

1951
Англия
Футбол в Европе в 1951 году
Футбол в Европе в 1952 году
Спорт в Великобритании в 1951 году
Спорт в Великобритании в 1952 году